Аркашо́н () — многозначный термин.

Топонимы 
 Аркашон — французская коммуна в департаменте Жиронда, центр округа Аркашон;
 Аркашон — французский административный округ в департаменте Жиронда в регионе Аквитания;
 Аркашон — приливная лагуна в Бискайском заливе на территории французского департамента Жиронда.